Geórgios Saridákis (1885-?), marcheur grec
 Geórgios Saridákis (1938-), personnalité politique